Il doppio del torneo di tennis Houston Shootout 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Acuña e Brad Pearce che hanno battuto in finale Chip Hooper e Mike Leach 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Gary Donnelly (semifinali)

 Chip Hooper /  Mike Leach (finale)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1986